Q65 peut faire référence à :
 Anomalies morphologiques congénitales de la hanche, d'après la classification internationale des maladies ;
 Q65, un groupe de rock néerlandais.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres